Бризбејн интернешнл 2011. — жене појединачно () је први професионални ВТА тениски турнир у 2011. години. Одигран је у Бризбејну Аустралија, од 2. — 9. јануара на отвореним теренима са тврдом подлогом. Турнир има Међународну категорију. Учествовале су 32 играчице из 15 земаља.

Прошлогодишња првакиња Ким Клајстерс из Белгије није бранила титулу.

Победила је Петра Квитова из Чешке Републике, којој је ово била друга ВТА титула у каријери.

Следеће три аустралијске тенисерке добиле су специјалну позивницу организатора за главни жреб турнира (-{WC}-).
  Јелена Докић
  Софи Фергусон
  Сали Пирс

Тенисерке које су избориле учешће у главном жребу кроз квалификавије (Q):

  Луција Храдецка
  Ванја Кинг
  Анастасија Пивоварова
  Ана Татишвили

Накнадно позване (LL) због отказа:
 Ксенија Первак (Русија) уместо Флавије Пенете (стомачни проблеми)
 Кристина Макхејл (САД) уместо Данијеле Хантухове (ахилова тетива)

Списак носилаца 

 Број у загради озвачава пласман на ВТА ранг листи од 27. децембра 2010.

Резултати

Прва половина 
{{Тенис-16 играча и 3 сета
| RD1=Прво коло
| RD2=Друго коло
| RD3=Четвртфинале
| RD4=Полуфинале
| RD1-seed01=1
| RD1-team01= С. Стосур
| RD1-score01-1=7
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02=Л. Храдецка
| RD1-score02-1=6<sup>1
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Ј. Грот
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=7
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= А. Пара Сантонха
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=5
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05=WC
| RD1-team05= Ј. Докић
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= А. Пивоварова
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= А. Петковић
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=8
| RD1-team08= А. Дулгеру
| RD1-score08-1=3
| RD1-score08-2=0
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=4
| RD1-team09= М. Бартоли
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= В. Кинг
| RD1-score10-1=1
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= П. Херцог
| RD1-score11-1=2
| RD1-score11-2=5
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= И. Бенешова
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=7
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13={{nowrap| Б. Захлавова-Стрицова}}
| RD1-score13-1=7
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= А, Татишвили
| RD1-score14-1=5
| RD1-score14-2=2
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15=WC
| RD1-team15= С. Пирс
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=6
| RD1-seed16=7
| RD1-team16= А. Клејбанова
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=4
| RD1-score16-3=3

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= С. Стосур
| RD2-score01-1=2
| RD2-score01-2=4
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Ј. Грот
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03=WC
| RD2-team03= Ј. Докић
| RD2-score03-1=0
| RD2-score03-2=1
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= А. Петковић
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=4
| RD2-team05= М. Бартоли
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=3
| RD2-score05-3=6
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= И. Бенешова
| RD2-score06-1=1
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=0

| RD2-seed07= 
| RD2-team07=
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=WC
| RD2-team08= С. Пирс
| RD2-score08-1=4
| RD2-score08-2=1
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01= 
| RD3-team01= Ј. Грот
| RD3-score01-1=3
| RD3-score01-2=4
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= А. Петковић
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03=4
| RD3-team03= М. Бартоли
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04= 
| RD3-team04=
| RD3-score04-1=2
| RD3-score04-2=1
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=
| RD4-team01= А. Петковић
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=4
| RD4-team02= М. Бартоли
| RD4-score02-1=4
| RD4-score02-2=2
| RD4-score02-3= 
}}

 Друга половина 
{{Тенис-16 играча и 3 сета
| RD1=Прво коло
| RD2=Друго коло
| RD3=Четвртфинале
| RD4=Полуфинале

| RD1-seed01=LL
| RD1-team01= К. Макхејл
| RD1-score01-1=2
| RD1-score01-2=6<sup>2
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Р. Винчи
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=7
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= С. Ерани
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=0
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Д. Цибулкова
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05=LL
| RD1-team05= К. Первак 
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= А. Чакветадзе
| RD1-score06-1=2
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07=  П. Квитова
| RD1-score07-1=7
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=3
| RD1-team08= Н. Петрова
| RD1-score08-1=63
| RD1-score08-2=3
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=5
| RD1-team09=| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6<sup>5
| RD1-score09-3=6
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= A. Кудравцева
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=7
| RD1-score10-3=3

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Б. Јовановски
| RD1-score11-1=2
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=6
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= А. Радионова
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=2
| RD1-score12-3=3

| RD1-seed13= 
| RD1-team13=  Л. Шафарова
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3=6
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= А. Аманмурадова
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=2

| RD1-seed15=WC
| RD1-team15= С. Фергусон
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= Ш. Пер
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01= 
| RD2-team01= Р. Винчи
| RD2-score01-1=2
| RD2-score01-2=5
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Д. Џибулкова
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=7
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03=LL
| RD2-team03= К. Первак 
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3=2
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= П. Квитова
| RD2-score04-1=1
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=6

| RD2-seed05=5
| RD2-team05=

 Финале

Референце

Спољашње везе 
 Резултати
 Резултати квалификација

Међународно првенство Бризбејна
Тенис 2011.